Большой Кушум — название географических объектов в России:

 Большой Кушум — река в Саратовской области, приток реки Большой Иргиз.
 Большой Кушум — село в Балаковском районе Саратовской области.